Windhäuser steht für:
 Windhäuser (Meschede), Ortsteil von Meschede im Sauerland

Personen:
 Karl Windhäuser (1910–1984), deutscher Gymnasiallehrer, Schriftsteller, Kommunalpolitiker